Шопін Володимир Віталійович — український футболіст, півзахисник команди «Черкаський Дніпро».
 Шопін Олександр Самойлович — Герой Радянського Союзу.
Прізвища